Farnleitner ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Farnleitner (* 1939), österreichischer Politiker
 Markus Farnleitner (* 1993), österreichischer Fußballspieler